Fulda peut faire référence à :

Toponyme 

 Fulda, ville allemande du land de Hesse ;
 Fulda, fleuve d'Allemagne ;
 Abbaye de Fulda, fondée au , près de Cassel en Allemagne ;
 Abbaye Sainte-Marie de Fulda, fondée au , près de Fulda ;
 Fulda, une ville du Minnesota aux États-Unis.

Patronyme 

 Rudolf de Fulda, chroniqueur, hagiographe et théologien du  ;
 Adam von Fulda (1445-1505), compositeur de musique ;
 Ludwig Fulda (1862-1939), écrivain allemand ;
 Anne Fulda (1963-), journaliste politique française ;
  (1968-), jazzman allemand.

Divers 
 Déclaration de Fulda, déclaration de la Conférence épiscopale allemande réunie à Fulda.
 Fulda, manufacturier de pneumatiques pour automobiles, fondé en 1900 dans la ville du même nom, propriété du groupe Goodyear.

Voir aussi